Zawody w skokach narciarskich na I Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym odbyły się 12 lutego 1925 na skoczni w Jańskich Łaźniach, Czechosłowacja. W konkursie wzięło udział 60 skoczków, spośród których sklasyfikowano 47. 

W czasie konkursu Norweg Ljungmann skoczył 47,0 metrów, ustanawiając przy tym rekord skoczni.

Obiekt

Wyniki

Zawody indywidualne K-45 
12 lutego 1925

Nie ukończyli:

 Hans Eidenbenz 
 Walter Buchberger 
 Kurt Endler

Bibliografia 
 http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/1925/numer008/imagepages/image7.htm
 http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/1925/numer007/imagepages/image10.htm

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 1925
Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
Skoki narciarskie w Czechosłowacji